Bernard Pomerance (1940-2017), dramaturge et poète américain ;
 Carl Pomerance (né en 1944), théoricien des nombres américain.
Patronyme anglais